Bugs ! Une Production Looney Tunes (Wabbit: A Looney Tunes Prod.) est une série d'animation diffusée sur la chaîne de télévision Cartoon Network. Diffusée pour la première fois le  aux États-Unis et le  sur Boomerang en France, elle comprend 52 épisodes pour 104 segments. Le dernier segment de la première moitié de la saison 1, La Maison du Burger, est d'abord sorti en DVD le 26 avril 2016 aux USA, avec tous les autres épisodes. En France, il a été diffusé avant sa sortie DVD.

Périodicité

Première saison (2015-2018) 

Bugs